El término Brecht puede referirse a:

Toponimia 
  Brecht, municipio de Alemania.
  Brecht, municipio de Bélgica.

Nombre 
 Brecht Wallis, deportista belga.
 Brecht Capon, futbolista belga.

Apellido 
 Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán.
 Stefan Brecht, poeta alemán.
 Jürgen Brecht, atleta alemán.
 George Brecht, artista estadounidense.